Claudia Morales puede referirse a: 

 Claudia Morales Medina (1969-), periodista colombiana.
 Claudia Alexandra Morales (1992-), actriz venezolana.